Equator-S est un petit satellite scientifique.
 Equator Records est un label de musique indépendante fondé en 2006 à Montréal, au Québec.
 Suzuki Equator est une automobile.
 Ford Equator est un SUV construit par la co-entreprise JMC-Ford
 
 
 
 Equator (schooner)

Titres